Väre kan avse:

Byggnad
Väre (byggnad), byggnad på Aalto-universitetets campus i Esbo i Finland

Efternamn
Eero Väre, finländsk sångare och musiker
Emil Väre, finländsk brottare